Németország
 Westheim, település Bajorországban
 Westheim, település Bajorországban, Neusäß vonzáskörzetében
 Westheim, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban